Quebra-mar
 Esporão (geologia)
 Rostro (náutica)
 Linaria amethystea subsp. amethystea — planta
 Esporão (zoologia)
 Esporão (Tábua) — aldeia portuguesa
 Castelo de Esporão — no concelho de Reguengos de Monsaraz, Portugal